Copperville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Copperville (Alaska)
 Copperville (Georgia)
 Copperville (Idaho)
 Copperville (Maryland)
 Copperville (New Hampshire)
 Copperville (Tennessee)